Der Dreiband-Weltcup 2016/2 war das zweite UMB/ACC-Weltcupturnier im 30. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 27. März bis zum 2. April 2016 in Luxor, Ägypten statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Luxor.

Geschichte 
Das Weltcupturnier in Luxor war gekennzeichnet von vielen Favoritenstürzen. Bereits in der ersten Runde schieden mit Torbjörn Blomdahl, Daniel Sánchez und Dick Jaspers  die ersten drei der Weltrangliste aus. Ab dem Viertelfinale war keiner der den Weltcup beherrschenden Sieger der letzten Jahre mehr vertreten. Somit war der Weg frei für den Belgier Eddy Merckx. Im Finale setzte er sich gegen den aus der Qualifikation kommenden Jérémy Bury sicher mit 40:30 in 23 Aufnahmen durch und feierte seinen siebten Weltcupsieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld wurde ab diesem Turnier auf 40.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Jeder Spieler kann pro Match zwei Verlängerung nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Tayfun Taşdemir
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Roland Forthomme
  Sameh Sidhom
  Cho Jae-ho
  Trần Quyết Chiến
  Kim Haeng-jik

Wildcardspieler:
1× CPB:  José Juan Garcia
1× ACBC:  Cho Chi-yeon
1× CEB:  Eddy Leppens
2× Organisierender Ausrichter:  Riad Nady,  Khaled Erfan

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2016/1 vom 1. bis zum 7. Februar in Bursa,  Türkei
 Dreiband-Weltcup 2016/3 vom 16 bis zum 22. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  Vietnam
 Dreiband-Weltcup 2016/4 vom 18. bis zum 24. Juli in Porto,  Portugal
 Dreiband-Weltcup 2016/5 vom 29. August bis zum 4. September in Guri,  Südkorea
 Dreiband-Weltcup 2016/6 vom 24. bis zum 30. Oktober in La Baule,  Frankreich
 Dreiband-Weltcup 2016/7 vom 11 bis zum 17. Dezember in Hurghada,  Ägypten

2016 2
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Luxor